Hessenrgaben ist ein geographischer Name:

 Hessengraben (Geländegraben), historischer Geländegraben im Arnsberger Wald südlich von Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

 Hessengraben (Hahle), linker Zufluss der Hahle (zur Rhume) vor Wintzingerode, Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Hessengraben (Kötach), rechter Zufluss der Kötach vor Sunthausen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hessengraben (Reither Bach), linkes Bachtal zum Reither Bach (zur Thaya) vor Eibenstein, Gemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hessenbach